Евгений Фанилевич Нурисламов (род. 11 августа 1982, Уфа, СССР) — российский хоккеист.

Карьера 
Уроженец Уфы, воспитанник местного «Салавата Юлаева». В 14 лет с семьёй уехал в Канаду, где жил в окрестностях Монреаля.

Выступал за команду студенческой лиги «Контрекёр Эпрёвьерс». В 2002 году под общим 80-м номером был впервые задрафтован — клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Драммондвилл Вольтижерс».

Играл в клубах АХЛ «Сиракьюз Кранч» и «Милуоки Эдмиралс». Однако, закрепиться во второй по силе лиге Нового Света не сумел, следовательно потерял шанс на попадание в НХЛ.

В сезоне 2005—2006 вернулся в Россию, в нижнекамский «Нефтехимик». В сезоне 2007—2008 стал самым результативным защитником «Нефтехимика» по системе «гол+пас». С сезона КХЛ 2008—2009 выступал за ярославский «Локомотив». В сезоне КХЛ 2010—2011 выступал за подмосковный «Атлант».
В мае 2011 года вернулся в Нижнекамск. 26 декабря того же (2011) года, вновь сменил «Нефтехимик» на «Атлант», В котором отыграл ещё один сезон. В сезоне КХЛ 2013—2014 выступал в составе омского «Авангарда».

Статистика

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионатов КХЛ 2008—2009 и 2010—2011.

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Айдахо Стилхэдз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь